In matematica, vi sono diversi risultati noti come teorema di Čebyšëv, in onore del matematico russo Pafnutij L'vovič Čebyšëv:
 Nella teoria della probabilità, vedi Disuguaglianza di Čebyšëv.
 In teoria dei numeri, vedi Postulato di Bertrand.
 In teoria dei numeri analitica, viene talvolta indicata come teorema di Čebyšëv una forma debole del teorema dei numeri primi che afferma che se

per qualche costante , allora . Questo teorema fu dimostrato da Čebyšëv nel 1849.
 Vedi anche la disuguaglianza di Čebyšëv sulla somma.